Giustificazione – concetto teologico
Giustificazione – in tipografia, l'impaginazione di una colonna di testo in modo che tutte le righe siano allineate verticalmente fra loro sia lungo il margine sinistro, sia lungo quello destro
 Giustificazione di Leone III –  affresco di Raffaello Sanzio e aiuti e situato nella Stanza dell'Incendio di Borgo, una delle Stanze Vaticane
 Cause di giustificazione, nel diritto penale